Distrikt Tambo bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Tambo (Huaytará), Distrikt in der Provinz Huaytará (Region Huancavelica)
 Distrikt Tambo (La Mar), Distrikt in der Provinz La Mar (Region Ayacucho)